Папа Бабакар «Баба» Диавара (; 5 января 1988, Дакар, Сенегал) — сенегальский футболист, нападающий.

Карьера

Маритиму 
Папа Бабакар Диавара родился 5 января 1988 года в Дакаре и начал свою карьеру в клубе «Жанна д`Арк», выступающем в
сенегальской Премьер-лиге. В возрасте 19 лет Диавара переехал в Европу, подписав контракт с португальским клубом «Маритиму». Поиграв за вторую команду «Маритиму», он дебютировал в основном составе клуба в конце сезона 2007/2008, выйдя на замену во втором тайме
в домашнем матче против «Эштрелы», который закончился со счётом 1:1.

В следующем сезоне Диавара закрепился в основном составе «Маритиму» и забил 10 голов в 25 играх. Его выступление привлекло внимание нескольких клубов, в том числе другой португальской команды, «Спортинга», а также греческого клуба «Олимпиакос» и шотландского клуба «Харт оф Мидлотиан». Шотландская команда сделала предложение «Маритиму» о покупке сенегальца, но португальцы запросили 2.5 миллиона фунтов, вследствие чего сделка не состоялась.

В сезоне 2010/2011 Диавара улучшил собственные результаты, забив 11 голов в чемпионате Португалии. По итогам сезона «Маритиму» занял девятое место. В августе 2011 года клуб шотландской Премьер-лиги «Селтик» был близок к подписанию сенегальского футболиста, но сделка не состоялась в последний день трансферного окна из-за проблем с визой. В первой половине сезона 2011/2012 Диавара забил десять мячей за 15 матчей, в том числе победный гол в матче против «Спортинга», который завершился со счётом 3:2 в пользу «Маритиму».

Севилья 
17 января 2012 года Диавара подписал контракт на четыре с половиной года с испанским клубом «Севилья». Сенегалец дебютировал в чемпионате Испании 29 января, заменив Хосе Антонио Рейеса в первом тайме матча против «Малаги», завершившегося со счётом 1:2 в пользу соперников «Севильи». 17 апреля 2012 года Диавара забил первый гол на новом Национальном стадионе в Варшаве в товарищеском матче с местной «Легией». Кроме того, сенегалец забил второй гол в этом матче, принеся «Севилье» победу 2:0.

16 августа 2013 года Диавара был отдан на правах аренды в «Леванте», за который провёл 20 матчей в чемпионате Испании и забил три гола. По окончании сезона футболист вернулся в «Севилью».

Перед началом сезона 2014/2015 Диавара был отдан в аренду с правом выкупа в «Хетафе». В июне 2015 года «Севилья» разорвала контракт с Диавара, футболист вернулся в «Маритиму».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сенегала
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»